Das Big Island Championships 2001 war ein Damen-Tennisturnier in Waikoloa Village auf Hawaii. Das Hartplatzturnier war Teil der WTA Tour 2001 und fand vom 8. bis 16. September 2001 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 2001
Tennisturnier in Waikoloa Village
Sportveranstaltung in Australien und Ozeanien